Type 62:

 Тип 62 Коломенского завода — российский танк-паровоз
 Тип 62 (пулемёт) — единый пулемёт производства компании Sumitomo Heavy Industries, состоящий на вооружении Сил самообороны Японии
 Тип 62 (танк) — китайский лёгкий танк, созданный на основе  советского танка Т-54.

Может также означать: 
 FA-MAS Type 62 — французская штурмовая винтовка под патрон 7,62×51 мм НАТО созданная после Второй мировой войны.